Темирканов — фамилия.

 Темирканов, Борис Хатуевич (1937—2018) — советский и российский дирижёр и композитор, народный артист Российской Федерации (1996).
 Темирканов, Юрий Хатуевич (род. 1938) — советский и российский дирижёр, народный артист СССР (1981).